Sibila Normanska, kraljica Škotske
Sibila Acerrska, kraljica Sicilije
Sibila Burgundijska, kraljica Sicilije
sibila (proročica)
Sibila (Zagreb), hrvatski zagonetački list